RMH steht für:
 Rafael Mira e Hijos, spanischer Motorradhersteller
 Reihenmittelhaus, Mittelhaus einer Reihenhausreihe
 Rohrwerk Maxhütte, deutsches Stahlunternehmen
 Ronald McDonald Haus, siehe McDonald’s Kinderhilfe #Ronald McDonald Häuser

rmh steht für:
 Murkim (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung